Piknik je druh stolování, v oblasti umění to může také být:

 Piknik (album) – album české hudební skupiny Energit z roku 1978
 Piknik (divadelní hra, 1953) – divadelní hra Williama Ingea
 Piknik (divadelní hra, 1965) – komorní divadelní hra Ladislava Smočka
 Piknik (film, 1955) – americké filmové drama režiséra Joshuy Logana, adaptace stejnojmenné divadelní hry Williama Ingea z roku 1953
 Piknik (film, 1967) – československý film režisérů Vladimíra Síse a Ladislava Smočka, adaptace stejnojmenné divadelní hry Ladislava Smočka z roku 1965
 Piknik (film, 2000) – americké filmové drama režiséra Ivana Passera, adaptace stejnojmenné divadelní hry Williama Ingea
 Piknik (film, 2009) – český krátkometrážní film
 Piknik (film, 2014) – český televizní film režiséra Hynka Bočana
 Piknik (film, 2015) – chorvatský krátkometrážní film režiséra Jurea Pavlovice

Podobné 
 pyknik – cyklotymní typ temperamentu